Менда может означать:

 Менда (река) — река.
  — древний город.